A szegedi 24-es jelzésű autóbusz Petőfitelep, Fő tér és a Holt-Tisza között közlekedik, kizárólag iskolai előadási napokon, a csúcsidőszakokban. A járatot a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Története 
2016. szeptember 1-jén indult Petőfitelep, Fő tér és a Holt-Tisza között a 20A és a 74A összevonásával. A vonalon Solaris Urbino, Scania Citywide, Mercedes-Benz Citaro és ritkábban Volvo 7700A buszok is közlekednek.

Megállóhelyei 

|-
!
!Megállóhely
!
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Petőfitelep, Fő térvégállomás||25
|align=left|
|-
|1||Gábor Áron utca||24
|align=left|
|-
|3||Csillag tér (Lugas utca)||22
|align=left|
|-
|5||Szamos utca||21
|align=left|
|-
|6||József Attila sugárút (Retek utca)||20
|align=left|
|-
|8||Lengyel utca (↓)Dankó Pista utca (↑)||18
|align=left|
|-
|9||Glattfelder Gyula tér||16
|align=left|
|-
|10||Anna-kút (Tisza Lajos körút)||15
|align=left|
|-
|12||Centrum Áruház||13
|align=left|
|-
|14||Dugonics tér (Tisza Lajos körút)||11
|align=left|
|-
|15||Dugonics tér (↑) ||10
|align=left|
|-
|16||Ságvári Gimnázium – SZTK||9
|align=left|
|-
|17||Bécsi körút||8
|align=left|
|-
|18||Szent Ferenc utca||7
|align=left|
|-
|19||Dobó utca||5
|align=left|
|-
|20||Sárkány utca||4
|align=left|
|-
|21||Vadkerti tér||3
|align=left|
|-
|22||Kamarási utca||2
|align=left|
|-
|23||Rendező tér||1
|align=left|
|-
|24||Holt-Tiszavégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

További információk 

Szeged autóbuszvonalai